Числовий ряд — ряд, елементами якого є числа.

Нехай  — деяка числова послідовність. Для кожного  визначена скінченна сума
 

Дві числові послідовності  та  називаються числовим рядом і позначаються
 

Число  називається n-тим членом, а число  — n-тою частковою сумою ряду.

Якщо послідовність часткових сум  збігається до деякого числа  (див. Границя числової послідовності), то числовий ряд називається збіжним, а число  — називається сумою цього ряду, і позначається
 .

Якщо ж скінченної границі не існує, то числовий ряд називається розбіжним.

Теореми 
Теорема 01.
Якщо числовий ряд

збігається, то

,  

Доведення. 
Дійсно, оскільки ,  та , , то , . 

Теорема 02.
Якщо числовий ряд

збігається, то

, 

Доведення. 
Розглянемо , . 

Теореми 01 та 02 дають необхідні умови збіжності ряду (1).

Приклад 01.
Ряди

,    (2)
    (3)

є розбіжними згідно з теоремою 01. Дійсно, ,  у випадку ряду (1) та  у випадку ряду (2).

Приклад 02.
Геометричний ряд для  має вигляд

.    (4)

Його часткова сума

для .

 Якщо  то , . Тобто, при  ряд (4) збігається до суми :

, .

При  послідовність  скінченної границі не має, отже при  ряд (4) розбігається. 

Приклад 03.
Доведемо, що

 Дійсно, для 

. 

Отже, , . 

Приклад 04.
Гармонічний ряд має вигляд

 Доведемо, що цей ряд розбігається. Використовуючи теорему 02, при  матимемо

.

Таким чином, , . Оскільки послідовність  зростає та не має границі, то , . Проте зростання  із зростанням  відбувається дуже повільно. Л. Ейлер підрахував, що . Варто також звернути увагу, що члени гармонійного ряду прямують до нуля при , тобто необхідна умова збіжності виконується.

Властивості збіжних рядів 

1. Нехай ряд

збігається до суми . Тоді для будь-якого  ряд

теж збігається і має суму , тобто

.

 Доведення випливає з означень. 

2. Нехай ряди

 та 

збігаються до сум  та  відповідно. Тоді ряд

збігається до суми , тобто

.

Означення. Для ряду

    (1)

та числа  ряд

    (2)

називається залишком вихідного ряду. Якщо ряд (2) збігається, то  — сума залишку.

3. Якщо ряд (1) збігається до суми , то збігається будь-який його залишок, причому

.

Якщо для деякого  збігається залишок (2), то ряд (1) збігається.

4. Критерій Коші збіжності числового ряду. Для того щоб ряд (1) збігався, необхідно і достатньо, щоб

.

 Цей критерій являє собою критерій Коші для числовой послідовності .

Дивись також 
 Ознаки збіжності
 Ряд (математика)

Література 

 Дороговцев А. Я. Математический анализ: Справочное пособие. К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985.
 Математическая энциклопедия. В пяти томах. Том 4. Советская энциклопедия, 1984.

Посилання 
 

Математичний аналіз
Ряди та послідовності